Соревнования по плаванию на дистанции 4×200 метров вольным стилем у мужчин на летних Олимпийских играх 2016 года прошли 9 августа на олимпийском водном стадионе. В соревнованиях приняли участие 16 cборных. Начиная с 2004 года пловцы из США неизменно становились чемпионами в данной дисциплине. Очередную победу сборная США одержала и на Играх в Рио-де-Жанейро. В финальном заплыве американцы выиграли у ближайших преследователей почти 2,5 секунды. Серебряную награду завоевали пловцы из Великобритании, которые в финале установили новый национальный рекорд. Бронза на счету японских спортсменов.

Победив в эстафете, Майкл Фелпс завоевал свою 21-ю золотую олимпийскую награду, причём эта медаль стала для него второй за один соревновательный вечер. Часом ранее он первенствовал на дистанции 200 метров баттерфляем. Райан Лохте стал 6-кратным олимпийским чемпионом

Призёры

Рекорды 
До начала летних Олимпийских игр 2016 года мировой и олимпийский рекорды были следующими:

По итогам соревнований ни одной из сборных не удалось превзойти данные рекорды.

Расписание 
Время местное (UTC−3)

Результаты

Полуфинал 
В финал проходили 8 сборных, показавших лучшее время, независимо от места, занятого в своём заплыве.

Заплыв 1

Заплыв 2

Итоговая таблица

Финал

Ссылки 
 Результаты  на сайте Международного олимпийского комитета
 Результаты на официальном сайте летних Олимпийских игр 2016 года
 Результаты  на сайте Международной федерации плавания FINA
 Результаты  на сайте Sports-reference.com